Myntverket kan avse:

Finland
 Myntverket i Finland – ett finländskt helstatligt företag (finska: Suomen Rahapaja Oy)

Sverige
 Myntverket AB – ett tidigare svenskt företag som  tillverkade mynt till Sveriges Riksbank, 2002-2011
 Mynt- och justeringsverket – svenskt ämbetsverk som tillverkade mynt 1910−1972
 Kungliga Myntverket – ursprungligen Kungliga myntet från 1594 verk för tillverkning av mynt, 1833-1910 och 1972–2002 ett ämbetsverk
 Avesta myntverk – ett myntverk i Avesta 1644–1831
 Eskilstuna myntverk – ett myntverk i Eskilstuna 1974–2008

Se även
Kungliga Myntet – ett kvarter och byggnadskomplex i Stockholm där Mynt- och justeringsverket låg mellan 1850 och 1974
Myntprägling – processen för tillverkning av mynt